Брахилофозавр (, буквально: ящер с коротким гребнем) — род динозавров из семейства гадрозаврид. Известен по нескольким хорошо сохранившимся скелетам и множественному разрозненному материалу. Ископаемые остатки были обнаружены в отложениях реки Джудит в штате Монтана и в формации Олдмэн (Oldman Formation) в Альберте. Возраст окаменелостей оценивается верхним мелом, около 78 млн лет назад.

Описание

Размер и общие характеристики 

Гребень не был полым, а представлял собой щиток из цельной кости, который тянулся по всей морде до макушки на плоской голове и завершался остриём. Некоторые особи имели более длинный и широкий гребень, в то время как другие обладали гребнем меньшего размера. Ряд исследователей предположили использование гребней для внутривидовых боёв, однако подобное использование было маловероятным из-за недостаточной прочности гребня. Другие особенности включают относительно небольшую голову, сильно удлинённые задние конечности и более широкий клюв, образованный верхней челюстью.

В целом, брахилофозавр был обычным гадрозавридом. Его длина оценивается по меньшей мере в 9 метров. В 2010 и 2016 годах  оценил максимальную длину в 11 метров, а массу в 7 тонн. Как и другие гадрозавры, брахилофозавр имел мягкие щёки и «зубные батареи» — ряды из густо посаженных зубов, широко распространённые у утконосых динозавров. Эти зубы были необходимы для эффективного пережёвывания растительной массы — особенность, не характерная для рептилий, но частая у динозавров-орнитопод, к которым принадлежит брахилофозавр.

Отличительные черты 
В 2015 году Джек Хорнер установил ряд отличительных черт, две из которых являлись аутапоморфиями:
 гребень, образованный носовыми костями, плоский, в форме лопасти, у взрослых особей может полностью или частично нависать над надвисочным отверстием;
 префронтальная кость проходит выше лобной кости, её задний конец направлен вниз для поддержания основания гребня и образования края надвисочного отверстия.

Существует также черта, не уникальная само по себе, но создающая уникальную комбинацию с вышеуказанными аутапоморфиями: передняя ветвь слёзной кости сильно вытянута, а её передний край соприкасается только с верхнечелюстной костью.

Череп 

Череп животного вытянут. Его задняя часть широка, однако морда сильно сужена. В области клюва находится большое расширение, образующее костную сердцевину для роговой оболочки. Ноздри очень велики. Носовые кости образуют узкую высокую дугу, возвышавшуюся над большей частью рыла и переходившую в гребень. Гребень не полый, а состоит из массивной кости. Вдоль верхнего края проходит низкая костная грань.

Верхнечелюстная кость несколько удлинена в передней части. Количество зубов увеличивалось с возрастом — от 33 у молодых особей до 48 у голотипа. Зубы были собраны в «зубные батареи» с тремя зубами в каждом ряду. Батарея создаёт острую режущую кромку, направленную внутрь. Скуловая и квадратная кости расширяются в стороны, делая заднюю часть черепа намного шире, чем у других представителей семейства, и делая профиль задней части черепа почти трапециевидным.

Мягкие ткани 

Несколько так называемых «мумий» дают информацию о мягких тканях динозавра. Эти «мумии» представляют из себя естественные отливки тела животного, образовавшиеся в пустотах осадочной породы и повторяющие контуры тела и поверхность кожи. Наиболее полной «мумией» является образец по прозвищу «Леонардо», обнаруженный в 2010 году и сохраняющий 90 % поверхности кожи и других мягких тканей при отсутствии хвоста. Как правило, поверхность кожи располагалась очень близко к костям, что может объясняться усыханием и разложением тела после смерти или сжатием под весом осадочных пород. В области правого плеча сохранился слой мышц толщиной около 6 см. У основания шеи также располагались крупные мышцы, а сама шея находилась в несколько приподнятом положении.

На морде видны остатки кератинового клюва. Отпечатки кожи содержат много складок и структуры, состоящие из многоугольных чешуек. Второй, третий и четвёртый пальцы передних конечностей были соединены кожной «рукавицей».

Изучение содержимого желудка Леонардо показывает, что динозавр на момент смерти был носителем мелких иглоподобных червей-паразитов, покрытых тонкой щетиной. Предполагается, что и другие виды динозавров могли быть носителями различных паразитов.

Открытие и последующие находки 

Брахилофозавр был описан Чарльзом Мортремом Штернбергом в 1953 году. Голотип NMC 8893 — частичный скелет с черепом, обнаруженный в 1936 году недалеко от Стилвилла, Альберта. Первоначально остатки были отнесены к грипозавру (или к критозавру, так как последний был более известен на момент обнаружения остатков). Типовой вид — Brachylophosaurus canadensis. Родовое название происходит от , что означает «короткий», и , что означает «гребень» или «шлем». Видовое название canadensis дано в честь Канады — страны, на территории которой был найден голотип. Позднее было признано, что образец FMNH PR 862 (частичный череп) может принадлежать Brachylophosaurus canadensis. Возраст находки оценивается в 78 млн лет назад, что соответствует кампанскому ярусу позднего мелового периода.

В 1988 году Джек Хорнер описал второй вид рода — Brachylophosaurus goodwini. Видовое название дано в честь препаратора и коллекционера окаменелостей Марка Гудвина. Вид был описан на основании образца UCMP 130139, состоящим из частичного скелета с черепом, найденном на реке Джудит в Монтане, США. Однако в 2005 году исследование Альберта Прието-Маркиза показало, что различия между видами обусловлены внутривидовой изменчивостью или деформацией остатков. Сегодня B. goodwini считается младшим синонимом типового вида.

В 1990 году был обнаружен образец TMP 1990.104.0001, состоящий из частичного скелета с черепом. Остатки были найдены на реке Милк в Альберте.

Впоследствии род стал более известен по образцам из Монтаны, нежели по образцам из Альберты, однако видовое название осталось прежним. К образцам из Альберты так же относятся MOR 720 — черепная коробка, MOR 794 — очень полный скелет с черепом (на момент смерти животное было взрослым), и MOR 940 — ещё одна черепная коробка. Около Мальты (Монтана) было обнаружено огромное скопление костей брахилофозавра, принадлежащих более чем 800 особям. Остаткам был дан общий номер MOR 1071.

В 1994 году в округе Филлипс палеонтолог-любитель Нейт Мёрфи обнаружил полный скелет брахилофозавра в породе, которому было дано прозвище Элвис. В последующие годы Мёрфи в месте с командой из Института динозавров реки Джудит совершили ещё более важные находки. 20 июля 2000 года Дэн Стивенсон обнаружил образец JRF 115H или «Леонардо» — полностью сочленённый и частично мумифицированный скелет подростковой особи брахилофозавра. Эта находка считается одним из наиболее впечатляющих скелетов динозавров и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Позднее был выкопан почти полный скелет, названый «Робертой», и «Арахис» — частичный скелет молодой особи с отпечатками кожи. «Арахис» был обнаружен Робертом Бурешем в 2002 году и в настоящее время выставлен в Институте Мальты, штат Монтана. В мае 2008 года Стивен Коуэн, координатор по связям с общественностью Музея естественных наук в Хьюстоне, обнаружил ещё один скелет, названный «Марко». Остатки были найдены в том же месте, что и «Леонардо».

Систематика 

Кладограмма гадрозавров 2013 года по Альберто Прието-Маркезу и др.:

Палеобиология 

В 2003 году исследование показало наличие различных опухолей (гемангиомы, десмопластическая фиброма, метастазы, остеобластомы и т. д.) на костях брахилофозавра. Ротшильд и др. обнаружили опухоли в позвонках динозавров с помощью КТ и флюроскопии. Остатки нескольких других гадрозавров (Edmontosaurus , Gilmoreosaurus и Bactrosaurus) также проверили на патологии — проверки дали положительный результат. Несмотря на то, что в общей сложности было проверено более 10 000 окаменелостей, опухоли были обнаружены только у брахилофозавра и близких родов. Возможно, это было вызвано генетической предрасположенностью или условиями обитания.

Палеоэкология 
Возможно, брахилофозавры гибли во время региональных сезонных миграций. Также меньшее количество окаменелостей этого рода относительно других гадрозавров можно объяснить обитанием в более высоких регионах, где практически не происходит накопление осадочных пород и, следовательно, маловероятна фоссилизация.

Примечания

Литература 
 Tweet J. S., Chin K., Braman D. R., Murphy N. L. (2008). Probable gut contents within a specimen of Brachylophosaurus canadensis (Dinosauria: Hadrosauridae) from the Upper Cretaceous Judith River Formation of Montana.

Brachylophosaurini
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии из меловых отложений Канады
Фоссилии, описанные в 1953 году